Пассажирка:

 «Пассажирка» — опера (1967—1968) Моисея (Мечислава) Вайнберга на либретто Александра Медведева по одноимённой новелле Зофьи Посмыш.
 «Пассажирка» — рассказ русского писателя Константина Станюковича, написанный в 1892 году.
 Фильмы
 «Пассажирка» — французский фильм 1949 года, реж. Жак Дарой.
 «Пассажирка» — польский военно-драматический художественный фильм 1963 года режиссёра Анджея Мунка по новелле Зофьи Посмыш.
 «Пассажирка» — драматический фильм 1996 года, реж. Алексей Богданов.
 «Пассажирка» — российский приключенческий художественный фильм 2008 года режиссёра Станислава Говорухина.

 «Безбилетная пассажирка» — советский художественный фильм 1978 года.

См. также 
 Пассажир